

Patronymes 
Koltsov (masculin ; ) ou Koltsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexeï Koltsov (1808-1842), poète russe.
 Kirill Koltsov (1983-), joueur de hockey sur glace russe.
 Konstantin Koltsov (né en 1981), joueur professionnel de hockey sur glace biélorusse.
 Mikhaïl Koltsov (1898-1940), journaliste russe.
 Nikolaï Koltsov (1872-1940), généticien russe puis soviétique.
 Roman Koltsov (1981-), coureur cycliste russe.

Patronyme russe